Михаи́л Кулако́в:
 Кулаков, Михаил Алексеевич (1933—2015) — российский художник-абстракционист.
 Кулаков, Михаил Петрович (1927—2010) — протестантский библеист и переводчик Библии.